Supermassive Games Ltd. — британская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Находится в Гилфорде, графство Суррей, Великобритания. Наиболее известна компьютерной игрой в жанре интерактивное кино под названием Until Dawn.

История 

В июле 2022 году студия была куплена Nordisk Film, годом ранее купившей 30,7% акций.

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр Великобритании
Компании, основанные в 2008 году
Производители компьютерных игр по алфавиту